Stejari se poate referi la:
Stejari, Argeș
Stejari, Gorj